Sezon Rajdowych Mistrzostw Świata 2022 był 50. sezonem Rajdowych Mistrzostw Świata (FIA World Rally Championship). Był to pierwszy sezon gdzie do rywalizacji o tytuł w najwyższej kategorii WRC stanęły samochody hybrydowe serii rally1. Oprócz tego rywalizowano w kategorii WRC2 i WRC3. Mistrzem świata został Fin Kalle Rovanperä, uczynił on to już po Rajdzie Nowej Zelandii 2022. Został on najmłodszym mistrzem świata w rajdach w historii tej dyscypliny. Drugie miejsce zajął Estończyk Ott Tänak, a trzecie Belg Thierry Neuville. Mistrzostwo w kategorii konstruktorów obroniła drużyna Toyota Gazoo Racing WRT.

Kalendarz 
Kalendarz RSMŚ w sezonie 2022. FIA zapowiedziało 13 rajdów, które się osbyły zgodnie z planem.

Zespoły i ich załogi 

Załogi WRC, które nie brały udziału w klasyfikacji zespołowej

Zmiany 
 Począwszy od sezonu 2022 w WRC będą obowiązywały zmienione przepisy techniczne. W najwyższej kategorii mistrzostw WRC w klasie Rally 1, obowiązywały będą nowe samochody. Wszystkie będą wyposażone w napęd hybrydowy. Układ hybrydowy typu plug-in wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami i oprogramowaniem będzie standardowy dla wszystkich zespołów i dostarczany przez firmę Compact Dynamics. Samochody będą wyposażone w dodatkowy silnik elektryczny o mocy 100 kW (134 KM), który będzie współpracował z 1,6-litrowym turbodoładowanym silnikiem benzynowym.
 W kategorii WRC2 występować będą tylko samochody Rally 2 podzielone na trzy klasy: WRC2 Open – obejmująca wszystkich kierowców kategorii WRC 2, WRC2 Master – dla kierowców urodzonych 1 stycznia 1972 roku lub starszych i WRC2 Junior – dla kierowców urodzonych 1 stycznia 1992 roku lub młodszych.
 W kategorii WRC3 można będzie startować tylko samochodami klasy Rally 3.
 Od tego sezonu zmienia się także paliwo, którymi będą napędzane samochody klasy Rally 1. Do tego celu wykorzystywane będzie tylko paliwo wytwarzane z komponentów syntetycznych i biodegradowalnych, które ma być neutralne dla środowiska. Paliwo będzie dostarczała irlandzka firma P1 Racing Fuels.
 FIA zapowiedziała, iż „stare” samochody WRC będą mogły wziąć udział w mistrzostwach, lecz ich moc będzie obniżona o około 30 KM, dzięki zmniejszeniu zwężki z 36 do 33,7 mm, ma to zmniejszyć szanse na wygrywanie samochodom WRC z nowymi hybrydowymi konstrukcjami Rally 1.
 Wszystkie samochody Rally 1 będą wyposażone w specjalne kamery AISC (Artificial Intelligence Safety Camera), które zamontowane w samochodzie z obiektywem skierowanym na trasę rajdu, będą rejestrować odcinek specjalny i monitorować jego bezpośrednie otoczenie, identyfikując kształty i analizując miejsca przebywania kibiców. Będzie to pomoc dla delegata do spraw bezpieczeństwa przy radzeniu sobie z niebezpiecznymi sytuacjami.
 W książce drogowej każdego rajdu zostaną zaznaczone strefy i fragmenty trasy, które trzeba będzie przejechać w trybie w pełni elektrycznym.
 Załogi samochodów Rally 1 będą musiały mieć w samochodach specjalne rękawice elektroizolacyjne klasy 0 (produkty klasy 0 chronią przed porażeniem przy dotknięciu powierzchni o napięciu elektrycznym do 1000 V), niezbędne podczas ewentualnych prac przy komponencie elektrycznym. Na wyposażeniu każdego samochodu będą dwie pary takich rękawic– dla kierowcy i pilota. Nie będą to rękawice przeznaczone do prowadzenia auta, bowiem takowe muszą być m.in. niepalne i mieć homologację FIA.
 Dla bezpieczeństwa każde auto klasy Rally 1, na drzwiach bocznych zamiast numeru startowego będzie mieć biały napisy HY (skrót od hybryda) na czerwonym tle, ma to uczulić wszystkie osoby, że w specyficznych okolicznościach, auto to może przewodzić duży ładunek elektryczny.
 Od tego sezonu zmienia się punktacja odcinka Power Stage. W klasyfikacji WRC2 premiowane są trzy pierwsze miejsca, od 3 do 1 punkta, w WRC3 natomiast zrezygnowano w ogóle z punktacji tego odcinka. W klasyfikacji generalnej punktowanie pozostało bez zmian, pierwszych 5 zawodników otrzymuje od 5 do 1 punkta.
 W klasyfikacji WRC Junior przyznawane są tylko punkty za poszczególne miejsca w klasyfikacji bez dodatkowych punktów za wygrane poszczególne odcinki rajdów.

Wyniki

Klasyfikacje końcowe RMŚ 2022 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa

WRC2 Open

WRC2 Junior

WRC2 Master

WRC3 Open

WRC3 Junior 
W klasyfikacji WRC3 Junior dodatkowe punkty są przydzielane za zwycięstwo każdego odcinka specjalnego i umieszczone są w tabeli w indeksie górnym po miejscu zdobytym w rajdzie. Ostatni rajd w sezonie zaliczany do WRC3 Junior – Rajd Grecji, punktowany był podwójnie.

Uwagi

Przypisy 

 
2022 w sportach motorowych